Стівен Енглхарт () (народився 22 квітня 1947, Індіанаполісі, штат Індіана) — американський письменник коміксів, відомий своїми роботами в Marvel Comics і DC Comics, зокрема, в 1970-х. Його псевдоніми: Джон Харкнесс і Кліфф Гарнетт.

Інтернет-ресурси
 .
 
Steve Englehart interview at Fantastic Four Headquarters
Steve Englehart at Mike's Amazing World of Comics
Steve Englehart at the Unofficial Handbook of Marvel Comics Creators